Soulful — двенадцатый студийный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1969 году на лейбле Scepter Records. Это первый альбом певицы, который не продюсировали Берт Бакарак и Хэл Дэвид, сама певица и Чипс Моман стали продюсерами. На пластинке певица представила свои интерпретации песен в жанре соул.

С альбома был выпущен один сингл «You’ve Lost That Lovin’ Feeling», который смог добраться до 16 места в чарте Billboard Hot 100. Сам альбом попал на 11 позицию в чарте Billboard Top LPs, став одним из самых успешных альбомов певицы в 1960-е.

Чарты

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Дайон Уорвик
Альбомы Scepter Records
Альбомы, спродюсированные Бертом Бакараком
Альбомы, спродюсированные Хэлом Дэвидом